Salir peut désigner :
au Portugal :
Salir, paroisse civile de la municipalité de Loulé, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
Salir de Matos, paroisse civile de la municipalité de Caldas da Rainha, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Salir do Porto, paroisse civile de la municipalité de Caldas da Rainha, située dans le district de Leiria et la région Centre.